L'Estrémadure ou Estremadura peut désigner :

 l'Estrémadure en espagnol Extremadura, en estrémègne Estremaura, une des 17 communautés autonomes d'Espagne ;
 l'Estremadura, une ancienne province du Portugal.

Autre 
 Nouvelle-Estrémadure, nom donné à la région dans le nord de la Nouvelle-Espagne, aujourd'hui elle occupe une partie du Texas et du nord du Mexique.